

Famiglia 
 Ypsilanti (famiglia) – Famiglia fanariota

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ypsilanti – città della Contea di Washtenaw, Michigan
 Ypsilanti – charter township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Ypsilanti – census-designated place della Contea di Stutsman, Dakota del Nord

Persone 
 Alessandro Ypsilanti – patriota greco
 Costantino Ypsilanti – principe di Moldavia
 Demetrio Ypsilanti – patriota greco